Greckie słowo didymos () oznacza „bliźniak”.

Osoby 
 Tomasz Apostoł, zwany Didymos
 Didymos z Aleksandrii
 Didymos z Aleksandrii (młodszy)
 Arejos Didymos
 Baselios Mar Thoma Didymos I

Obiekty naturalne 
 (65803) Didymos – planetoida

Zobacz też 

 Dydym Aleksandryjski